Se også 563 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

63
Artikler om enkelte år